CGY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cagayan de Oro (Filippine)